Влади́мир Ю́дин: Юдин, Владимир Владимирович (род. 1937) — советский художник-иллюстратор.
 Юдин, Владимир Георгиевич (1925—1943) — Герой Советского Союза.
 Юдин, Владимир Дмитриевич (род. 1937) — профессор Московскиx духовных академии и семинарии.
 Юдин, Владимир Иванович (род. 1948) — депутат Государственной думы РФ III созыва.

Примечания